Самойлин — русская фамилия; имеет женскую форму Самойлина. Известные носители:
 Самойлин, Виктор Васильевич (1924—2011) — советский и российский военнослужащий, подполковник, Герой Российской Федерации.
 Самойлин, Павел Михайлович (1974—1996) — советский и российский скалолаз.